

L'Ange de Noël 

Deuxième histoire de la série Yoko Tsuno de Roger Leloup. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1970).

Synopsis 
Yoko, voulant prendre l'air le soir de Noël, sort à moto. Elle pile devant une petite fille traversant la route, Annick...

Publication 
Cette histoire fut publiée en album pour la première fois en 1974 dans Aventures électroniques, le quatrième tome de la série Yoko Tsuno.

La Belle et la bête 
Troisième histoire de la série Yoko Tsuno de Roger Leloup. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1971).

Synopsis 
Un soir, Yoko surprend une agression contre un agent de police. Elle réalise avec stupeur que c'est un pithécanthrope possédant une force surhumaine qui est l'auteur de l'agression ! Une course poursuite surréaliste s'engage...

Publication 
Cette histoire fut publiée en album pour la première fois en 1974 dans Aventures électroniques, le quatrième tome de la série Yoko Tsuno.

Cap 351 
Quatrième histoire de la série Yoko Tsuno de Roger Leloup. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  (1971).

Synopsis 
Yoko est employée comme technicienne lors de la mise en place d'un service de fusées postales, permettant de faire en un temps record les envois postaux par-dessus les Alpes entre l'Allemagne et l'Autriche. Mais durant les essais, Yoko s'aperçoit que quelqu'un d'autre tente de prendre le contrôle des innocentes fusées postales. Par qui ? Et dans quel but ? L'enquête commence...

Publication 
Cette histoire fut publiée en album pour la première fois en 1974 dans Aventures électroniques, le quatrième tome de la série Yoko Tsuno.

Remarque : On parle dans cet album d'une réunion entre les deux Allemagnes en vue d'accords commerciaux. La réunification allemande n'ayant eut lieu que en 1990.

 
Yoko Tsuno